Maligne River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Maligne River (Athabasca River), in Alberta
 Maligne River (Lac la Croix), in Ontario